Il singolare dello Shanghai Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lu Yen-Hsun era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Yūichi Sugita ha battuto in finale Hiroki Moriya 6-3, 6-3 in the final.

Teste di serie

  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Jimmy Wang (ritiro)
  Yūichi Sugita (Campione)
  Tatsuma Itō (quarti di finale)

  Hiroki Moriya (finale)
  Zhang Ze (semifinali)
  Malek Jaziri (quarti di finale)
  Huang Liang-Chi (primo turno)
  Benjamin Mitchell (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Shanghai Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013